Lena Hellström ist der Name folgender Personen:

* Lena Hellström (Sängerin) (1941–2003), schwedische Sängerin  
 Lena Hellström (Fotografin) (1952–2019), schwedische Fotografin und Autorin